Маковецкая Людмила Георгиевна (род. 16 ноября 1948 года, с. Александродар Доманевского района Николаевской области Украины) — советская и украинская певица (лирико-колоратурное сопрано), актриса Киевского национального академического театра оперетты. Народная артистка Украинской ССР (1985).

Биография 
Людмила Георгиевна Маковецкая родилась 16 ноября 1948 в селе Александродар Доманевского района Николаевской области. Маленькой девочкой переехала с родителями в с. Кропивницкое, где её отдали в музыкальную школу учиться игре на скрипке. В школе Людмила Маковецкая пела в хоре. После школы поступила учиться на дирижерско-хоровое отделение Кировоградского музыкального училища, которое закончила в 1968 году. Училась в классе педагога С. Дорогого.

Впоследствии поступила учиться в Киевскую консерваторию (ныне Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского). Ее педагогом по консерватории была народная артистка Украины Христич Зоя Петровна. По окончании учебы, с 1972 года Людмила Маковецкая работала в Киевском национальном академическом театре оперетты. Кроме работы в театре, она пела в концертном дуэте с . В 1970—1980 годах их концертная деятельность принесла исполнителям зрительское признание. Фирмой «Мелодия» были изданы две пластинки дуэта «Как поступила любовь» (1983) и «Зорі викупані в щасті» (Зори, выкупанные в счастье) (1987). Ими напеты для записи народные песни, авторские песни, классика.

В разное время выступала в США, Канаде, Аргентине, Уругвае, Германии, Польше, Италии, Югославии, Англии, Австрии, Греции.

На сцене театра оперетты Людмила Маковецкая исполняла партии в спектаклях:

 «Майская ночь», «Ночь в Венеции» И. Штрауса.
 «Такое еврейское счастье» И. Поклада.
 «Огни рампы», «Веселая вдова» Ф. Легара.
 «Сильва», «Баядера», «Принцесса цирка» И. Кальмана.

В 2011 году выступала в спектакле «За двумя зайцами» В. Ильина и В. Лукашова.

Награды и звания 
 Народная артистка Украинской ССР (1985).
 Орден Княгини Ольги III степени (1998).
 Орден Княгини Ольги II степени (2014).

Литература 
Гнидь Б. П. Виконавські школи України. — К.: НМАУ, 2002.

Ссылки 
 Маковецька & Трофимчук — Київський вальс
 Людмила Маковецька — Журавка Укртелефільм (1987)
 «Все про оперету». Людмила Маковецька і Олександр Трофімчук (2014)
 Маковецкая Людмила Георгиевна

Примечания 

Выпускники Киевской консерватории